Лаго́р () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6415. Всего в кантон Лагор входили 17 коммун, из них главной коммуной являлась Лагор.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 14 542 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Лагор на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи